Свистовка — название населённых пунктов в России:

 Свистовка — село в Красненском районе Белгородской области.
 Свистовка — село в Ровеньском районе Белгородской области.
 Свистовка — хутор в Каменском районе Воронежской области.
 Свистовка — деревня в Инсарском районе Мордовии, упразднена в 2009 году.
 Свистовка — деревня в Милославском районе Рязанской области.
 Свистовка — деревня в Александро-Невском районе Рязанской области.
 Свистовка — деревня в Скопинском районе Рязанской области.
 Свистовка — деревня в Воловском районе Тульской области.